

Astronomia
 185 Eunike – asteroide della fascia principale

Geografia
Stati Uniti d'America
 Eunice – città della Parrocchia di St. Landry, Louisiana
 Eunice – città della Contea di Lea, Nuovo Messico

Mitologia
 Eunice – ninfa delle Nereidi

Onomastica
 Eunice – nome proprio di persona italiano femminile

Zoologia
 Eunice – genere di anellidi Policheti